Соревнования по бадминтону на XXVII Всемирной Летней Универсиаде в смешанном командном разряде прошли с 5 по 15 июля в «Академии тенниса» в Казани. Матчи проводились в формате трёхсетового поединка.
Сборную России в смешанном командном разряде представляли , Анастасия Червякова, Денис Грачёв, Владимир Иванов, Ирина Хлебко, Евгения Косецкая, Владимир Мальков, Андрей Параходин, Ксения Поликарпова, Иван Созонов, Нина Вислова, Анатолий Ярцев. Победив на групповом этапе Канаду, Шри-Ланку и Польшу, сборная России вышла в 1/16 финала, где проиграла Малайзии. В полуфинале россияне оказались сильнее команды Франции, но в поединке за девятое место уступили Индонезии, заняв таким образом 10-е место. Россия в смешанном командном турнире летней Универсиады 2013

Результаты

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Плей-офф

1/16 финала

Четвертьфинал за 9-16 места

Четвертьфинал

Полуфинал за 13-16 места

Полуфинал за 9-12 места

Полуфинал за 5-8 места

Полуфинал

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 

Россия
Бадминтон
Международные соревнования по бадминтону в России
Бадминтон на летних Универсиадах